Antonio Allegretti – attore teatrale e attore italiano
 Antonio Allegretti – scultore italiano